Shamiya kan syfta på:

Geografi

Irak 

 Ash Shāmīyah (distriktshuvudort), Al-Qadisiyya,

Kuwait 

 Ash Shāmīyah (del av en befolkad plats), Al Asimahguvernementet, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Kuwaitförgreningar